Villafranca de la Sierra kan syfta på

Spanien 

 Villafranca de la Sierra (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 
 Villafranca de la Sierra (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila,